|}

Siehe auch 
 Römergrab Köln-Weiden

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Baudenkmaler Koln Weiden